Ушаки — село, Тосненський район, Ленінградська область
 Ушаки — селище, Тосненський район, Ленінградська область